Horvátország
Csázma, horvát város
Csázma, horvát folyó